El término SGE puede hacer referencia a:

 a la abreviatrua de la constelación Sagitta;
 al acrónimo de Sun Grid Engine, un producto de software de Oracle; o
 al código interno de un motor de coche conocido comercialmente como Motor TwinAir.